Писаревка () — село,
Рекшинский сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120487005. Население по переписи 2001 года составляло 98 человек.

Географическое положение 
Село Писаревка находится на правом берегу реки Золотая Липа в месте впадение в неё реки Белая,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Дунаев,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Рекшин.

История 
 1852 год — дата основания.

Примечания